Блоа може да се односи на:
 Дворац Блоа
 Блоа (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Блоа (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Блоа сир Сеј, насељено место у Француској, у департману Јура